

Astronomia
43 Arianna – asteroide della fascia principale

Cinema
Arianna – film del 1957 diretto da Billy Wilder
Arianna – film del 2015 diretto da Carlo Lavagna
Arianna – cortometraggio del 2017 diretto da David Ambrosini

Informatica
 Arianna – motore di ricerca italiano

Medicina
Arianna – nome commerciale di una pillola contraccettiva contenente gestodene

Mitologia
Arianna – figura della mitologia greca

Musica
Arianna – cantante italiana
Arianna – opera lirica di Benedetto Marcello
Arianna – canzone di Eugenio Finardi presente nell'album Colpi di fulmine

Onomastica
 Arianna – nome proprio di persona italiano femminile

Altro
Arianna – periodico italiano della Arnoldo Mondadori Editore

Pagine correlate
Ariadna
Ariana
Ariane (disambigua)